Чабчакхе () — покинутый хутор в Казбековском районе Дагестана. Находился на территории современного муниципального поселения Буртунай. Проживали чеченцы.

Возможные координаты 43.020640 46.639086. Возможно, никогда не имел статус населённого пункта.

География 
Хутор располагался к югу от города Хасавюрт, к северу от села Буртунай.

Ближайшие населённые пункты: на севере село — Калининаул, на юге — село Буртунай.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Дагестана